Matúš Luciak (né le  à Zvolen en Tchécoslovaquie) est un joueur de hockey sur glace slovaque professionnel.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière dans sa ville natale, Zvolen. Il est rapidement repéré par le sélectionneur de l'équipe slovaque des moins de 18 ans et joue 6 matchs lors des championnat du monde 2001. L'année suivante, il fait ses débuts en Extraliga. En 2003, il rejoint le club autrichien de EC Graz puis fait son retour dans l'équipe « bis » de Zvolen. Début 2005, il joue pour le SC Kolin et le HC Benátky nad Jizerou en 2.liga soit la troisième division slovaque. En 2006, il répond favorablement à la proposition du club danois de Aarhus IK. Il y marque 6 points (2 buts et 4 assistances) en 20 matchs. L'année suivante, il intègre le club des Rapaces de Gap où il disputea 26 matchs de saison régulière et 4 de séries éliminatoires pour l'accession à la Ligue Magnus. Bien que battu par Neuilly sur Marne en finale, il décide de poursuivre sa carrière dans les Hautes-Alpes. Durant la saison 2008-2009 il contribue au titre de Champion de France de Division 1. En 2009, il signe pour une année supplémentaire à Gap, club avec lequel il découvre l'élite du hockey français.

Trophées et honneurs personnels
Division 1
 2008-2009: Champion de France de Division 1

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HKm Zvolen ||Extraliga slovaque || || || || || || || || || ||
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2001 || Équipe U18 de Slovaquie ||Championnat du monde U18 || 6||2||3||5||6||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 || HKm Zvolen ||Extraliga slovaque ||6||0||0||0||0||  ||   ||   ||   ||  
|- 
| 2002-2003 || HKm Zvolen B ||1.liga ||8||0||1||1||4||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 || HKm Zvolen B ||International League ||3||0||0||0||4||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2003-2004 || EC Graz || ÖEL ||47||1||0||1||22||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2004-2005 || HKm Zvolen B || 1.liga ||43||2||5||7||34|| 15 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 2005-2006 ||SC Kolin || 2.liga||11||3||3||6|| ||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2005-2006 ||HC Benátky nad Jizerou|| 2.liga ||4||1||0||1||0||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 ||Aarhus IK || 1. Division ||20||2||4||6||85||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||Gap HC ||Division 1 ||26||1||3||4||46||4||0||1||1||6
|-
|2007-2008||Gap HC||CdF ||1||0||0||0||2||  ||   ||   ||   ||  
|-
|2007-2008||Gap HC||CdL ||2||0||0||0||14||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2008-2009 ||Gap HC || Division 1 ||26||2||14||16||40||6||0||2||2||6
|-
|2008-2009||Gap HC||CdF||3||0||0||0||0||  ||   ||   ||   ||  
|-
|2008-2009||Gap HC||CdL||6||0||1||1||4||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2009-2010 ||Gap HC || Ligue Magnus ||23||0||3||3||59||2||0||0||0||0
|-
|2009-2010||Gap HC||CdF||1||0||0||0||4||  ||   ||   ||   ||  
|-
|2009-2010||Gap HC||CdL||6||0||1||1||38||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2010-2011 ||Gap HC || Ligue Magnus ||26||0||1||1||40||5||0||0||0||6
|-
|2010-2011||Gap HC||CdF||1||0||0||0||4||  ||   ||   ||   ||  
|-
|2010-2011||Gap HC||CdL||6||1||1||2||0||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2011-2012 ||Gap HC || Ligue Magnus ||25||2||5||7||36||9||0||1||1||8
|- 
|2011-2012||Gap HC||CdF||2||0||0||0||0||  ||   ||   ||   ||  
|- 
|2011-2012||Gap HC||CdL||6||1||1||2||8|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 ||Gap HC || Ligue Magnus || 26|| 0|| 5|| 5|| 44||3 ||0 ||0 ||0 ||8 
|- 
|2012-2013||Gap HC||CdF||1 ||0 ||1 ||1 ||2 || || || || || 
|- 
|2012-2013||Gap HC||CdL|| 6||0 ||1 ||1 ||0 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Hockey Club Val Vanoise || Division2 || 5|| 0|| 0|| 0|| 4||6 ||0 ||1 ||1 ||43 
|- 
| colspan="13" | 
|- 
|2015-2016|| HC Yverdon-les-Bains || 1er ligue || 17||1 ||9 ||10 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|- 
|2016-2017|| HC Yverdon-les-Bains || 1er ligue || 7||1 ||7 ||8 ||10 ||11 ||2 ||4 ||6 || 22

Références

Naissance en octobre 1983
Naissance à Zvolen
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Rapaces de Gap
Défenseur de hockey sur glace